Sitia kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Siteia – kommun
 Sitia, kommunhuvudort, Kreta, Nomós Lasithíou, 
 Sitia flygplats